Сере́бренников, Никола́й Никола́евич: Серебренников, Николай Николаевич (1900—1966) — советский искусствовед, педагог, краевед.
 Серебренников, Николай Николаевич (1918—1996) — русский советский артист балета, танцовщик, балетный педагог.